Klaps – forma przemocy fizycznej i kary cielesnej, płaskie uderzenie dłonią, najczęściej w pośladki
 Klaps  – urządzenie wykorzystywane przy kręceniu filmu

Zobacz też 

 Klapsa – odmiana gruszy uprawnej

Strony ujednoznaczniające